Сориа (Soria) — фамилия. Носители:

 Сориа, Джованни Баттиста (1581—1651) — итальянский архитектор.
 Сориа, Марко (род. 1953) — боливийский велогонщик.

См. также 
 Сория (значения)